Slutspelet i Uefa Champions League 2018/2019 äger rum från den 12 februari till 1 juni 2019. Finalen spelas på Wanda Metropolitano i Madrid, Spanien. Omgången avgörs mellan 16 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgångs matcher medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Schalke 04 mot Manchester City

Manchester City avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 10–2.

Atlético Madrid mot Juventus

Juventus avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Manchester United mot Paris Saint-Germain

Manchester United avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–3 genom bortamålsregeln.

Tottenham Hotspur mot Borussia Dortmund

Tottenham Hotspur avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Lyon mot Barcelona

Barcelona avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Roma mot Porto

Porto avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Ajax mot Real Madrid

Ajax avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Liverpool mot Bayern München

Liverpool avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Kvartsfinaler

Ajax mot Juventus

Ajax avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Liverpool mot Porto

Liverpool avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 6–1.

Tottenham Hotspur mot Manchester City

Tottenham Hotspur avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–4 genom bortamålsregeln.

Manchester United mot Barcelona

Barcelona avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Semifinaler

Tottenham Hotspur mot Ajax

Tottenham Hotspur avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–3 genom bortamålsregeln.

Barcelona mot Liverpool

Liverpool avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Final

Uefa Champions League 2018/2019